

Geografia

Germania 
 Neubrück – quartiere nel distretto di Kalk di Colonia, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neubrück – ex comune ora frazione di Groß Köris, comune nel circondario di Dahme-Spreewald (Brandeburgo)
 Neubrück – ex comune ora frazione di Wendeburg, comune nel circondario di Peine (Bassa Sassonia)

Svizzera 
 Neubrück – ex comune ora frazione di Stalden, comune nel distretto di Visp (Canton Vallese)